Le qualificazioni del singolare  del Bank of the West Classic 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Marina Eraković (qualificata)
  Urszula Radwańska (qualificata)
  Ol'ga Savčuk (qualificata)
  Alexa Glatch (secondo turno)

 Ajla Tomljanović (ultimo turno)
 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Rika Fujiwara (qualificata)
 Sharon Fichman (ultimo turno)

Qualificate 

  Marina Eraković
  Urszula Radwańska

  Ol'ga Savčuk
  Rika Fujiwara

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bank of the West Classic 2011
WTA Tour 2011